Figuerola (Torà)
 Figuerola (les Piles), entitat de població de la Conca de Barberà
 Figuerola del Camp, municipi de l'Alt Camp
 Figuerola d'Orcau, entitat de població del Pallars Jussà
 Figuerola d'Orcau (antic municipi), antic municipi del Pallars Jussà
 Miquel Figuerola i Aldrofeu